Ма́рко Ке́шель (; родился 2 января 1988 года в Белграде, СР Сербия, СФРЮ) — сербский бывший профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. С августа 2020 года является членом президиума баскетбольный клуб «Црвена звезда».

Клубная карьера 
Начал клубную карьеру в 2004 году в белградском клубе «Авала Ада», за который выступал два года, в том числе в высшей лиге Сербии. Летом 2006 года 18-летнего Кешеля приметил тренер Светислав Пешич и пригласил в испанскую «Жирону». Хотя молодой игрок не сумел закрепиться в команде, в её составе он стал обладателем Кубка вызова ФИБА в 2007 году. В том же году он на правах аренды перешёл в немецкий «Кёльн 99», за который в чемпионате Германии набирал в среднем 9,8 очка, 3,6 подбора и 1,0 перехвата.

В сентябре 2008 года Кешель вслед за Пешичем перешёл в белградскую «Црвену звезду», с которой подписал контракт на два года. В 2010 году в клубе начались финансовые проблемы, из-за чего игрокам задерживали зарплату, и летом стало ясно, что Кешель в команде не останется. В августе 2010 года он перешёл в греческий «Олимпиакос», с которым подписал трёхлетний контракт. За два сезона в греческом клубе Кешель выиграл кубок и чемпионат Греции, а также Евролигу, но игроком основного состава не стал и в начале 2012 года решил досрочно покинуть команду. Летом серб расторг контракт с «Олимпиакосом» и стал свободным агентом. В его услугах были заинтересованы турецкий «Анадолу Эфес», российский «Спартак» и испанская «Валенсия». В итоге в начале сентября Кешель подписал однолетний контракт с испанским клубом.

Сборная Сербии 
На летней универсиаде 2009 года в Белграде завоевал золото. Первое крупное выступление в мужской сборной Сербии — чемпионат мира 2010 года в Турции.

Достижения 
 Обладатель Кубка вызова ФИБА 2007
 Обладатель Кубка Греции 2011
 Чемпион Евролиги 2012
 Чемпион Греции 2012

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Профиль на драфте НБА
 Профиль на сайте чемпионата мира 2010

Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Ле-Ман»
Игроки БК «Рейн Старс»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки БК «Мега»
Игроки БК «Остенде»
Игроки сборной Сербии по баскетболу